Peter Åkerlund kan syfta på:

 Peter Åkerlund (ca 1835–1871), svensk konstnär
 Peter Åkerlund (1822–1901), svensk politiker